Paramun je lahko:
 Paramun, naselje v Srbiji
 Paramun, naselje v Bolgariji